Вейцман Анна (1886, Мотоль — 17 февраля 1963, Реховот) — израильский химик.

Биография 
Вейцман Анна (Хана) родилась в многодетной семье Эзера (Евзора) Вейцмана и Рахиль-Леи Чемеринской. Сестра Хаима Вейцмана и Моше Вейцмана. Училась в Цюрихе с 1905 по 1912 год. Работала около года (1913—1914) в Манчестере в химической лаборатории университета, и жила в доме брата. После Первой мировой войны работала в Биохимическом институте в Москве под руководством профессора А. Н. Баха. Прибыв в Палестину в 1933 г. начала работать в институте Зив (позже переименованный в Институт Вейцмана) в Реховоте. С выходом на пенсию в 1959 была назначена почётным профессором института.

Примечания

Ссылки 
 Выдающиеся личности Хайфы
 The Chaim Weizmann Laboratory 
Химики Израиля